Next Generation – rivista di videogiochi statunitense del passato
 Next Generation – album dei Newcleus del 1994
 Star Trek: The Next Generation – serie televisiva statunitense